Bloomingrose ou 
 , une communauté non incorporée du comté de Phelps au Missouri.
 , une communauté non incorporée du comté de Boone en Virginie-Occidentale.